Die 17. U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2009 (bis 2005 Junioren-Fußballweltmeisterschaft) wurde in der Zeit vom 24. September bis 16. Oktober 2009 in Ägypten ausgetragen. Das Land war erstmals Gastgeber des Turniers. 24 Mannschaften traten zunächst in Gruppen- und danach in Ausscheidungsspielen gegeneinander an. Titelverteidiger war die Mannschaft aus Argentinien, die sich jedoch überraschend nicht für das Turnier qualifizieren konnte.

Im Finale konnte sich Ghana nach Elfmeterschießen gegen den viermaligen Weltmeister Brasilien durchsetzen. Damit gewann erstmals ein afrikanisches Land den Junioren-Weltmeistertitel. Dritter wurde Ungarn, das ebenfalls im Elfmeterschießen Costa Rica bezwingen konnte. Die deutsche Mannschaft schied im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Brasilien aus. Österreich und die Schweiz konnten sich nicht für die WM-Endrunde qualifizieren.

Spielorte 

Die Spiele der Weltmeisterschaft fanden in sieben Stadien in fünf Städten Ägyptens statt.
 Kairo
 Cairo International Stadium (74.100 Plätze)
 Al Salam Stadium (25.000 Plätze)
 Alexandria
 Stadion Borg el-ʿArab (86.000 Plätze)
 Alexandria Stadium (19.676 Plätze)
 Suez – Mubarak Stadium (45.000 Plätze)
 Port Said – Port-Said-Stadion (24.060 Plätze)
 Ismailia – Ismailia Stadium (18.525 Plätze)

Qualifikation 
Bei der Endrunde traten 24 Mannschaften an, wobei 23 Plätze durch die einzelnen U-19- bzw. U-20-Kontinentalmeisterschaften vergeben wurden. Gastgeber Ägypten war bereits von vornherein für die Endrunde qualifiziert.

Dem europäischen Verband UEFA standen sechs Startplätze zur Verfügung, diese wurden bei der U-19-Europameisterschaft 2008 in Tschechien vergeben. Die Mannschaften, die nach der Gruppenphase auf den ersten drei Plätzen ihrer jeweiligen Gruppe rangierten, waren für die Endrunde qualifiziert.

Der Asiatische Fußballverband AFC hatte vier Startplätze. Als Qualifikationsturnier diente hierbei die U-19-Asienmeisterschaft 2008, welche von Saudi-Arabien ausgerichtet wurde. Die vier Halbfinalisten Australien, Südkorea, Usbekistan und die Vereinigten Arabischen Emirate vertraten den asiatischen Kontinent in Ägypten.

Aus der CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, qualifizierten sich vier Mannschaften bei der CONCACAF U-20-Meisterschaft im März 2009 in Trinidad und Tobago. Die Halbfinalisten Costa Rica, Honduras, Trinidad und Tobago sowie die USA hatten sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Aus dem afrikanischen Fußballverband CAF qualifizierten sich neben dem bereits gesetzten Gastgeber Ägypten weitere vier Mannschaften. Als Qualifikationsturnier diente hierbei die U-20-Fußball-Afrikameisterschaft 2009 in Ruanda, bei der sich Ghana den Titel sichern konnte. Weiterhin qualifizierten sich die Teams aus Kamerun, Nigeria und Südafrika.

Der Südamerikanische Verband CONMEBOL hatte vier Startplätze bei dieser Weltmeisterschaft; diese wurden bei der U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft 2009 in Venezuela an Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela vergeben. Überraschend scheiterte der Titelverteidiger Argentinien ohne einen einzigen Sieg.

Die Oceania Football Confederation (OFC) ermittelte ihren Teilnehmer bei der U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft im Dezember 2008 in Tahiti, wobei sich der Gastgeber den Sieg und somit die Qualifikation sichern konnte.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Auslosung der sechs Endrundengruppen der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2009 fand am 5. April 2009 in den Tempelanlagen der Stadt Luxor statt. Dabei entstanden die folgenden Gruppen:
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
 || A
 || F
 || B
 || E
 || C
 || D
|}

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Schiedsrichter

Beste Torschützen

Auszeichnungen

Weblinks 
 FIFA U-20-Weltmeisterschaft Ägypten 2009 auf fifa.com
 Reglement der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Ägypten 2009 (PDF-Datei; 174 kB)

Einzelnachweise 

2009
Fußballveranstaltung 2009
Fußball (Ägypten)
Sportveranstaltung in Kairo
Sportveranstaltung in Alexandria
Sportveranstaltung in Port Said
Sportveranstaltung in Ismailia
Sportveranstaltung in Sues